«Тиму́р и его́ кома́нда» — советский детский приключенческий художественный фильм, поставленный по оригинальному сценарию Аркадия Гайдара режиссёром Александром Разумным и снятый на студии «Союздетфильм» в 1940 году.

Сюжет 
Девочка Женя, дочь подполковника Александрова, вместе со старшей сестрой Ольгой приезжает на дачу. Здесь она знакомится с пионером Тимуром — командиром местной группы пионеров, помогающей людям, в особенности старикам и семьям красноармейцев: то дров наколют, то воду из колодца наберут, то пропавшую козу найдут. Ольга, наслушавшись разговоров соседей, принимает Тимура за хулигана и запрещает младшей сестре общаться с ним, хотя Тимур и его небольшая команда ведут борьбу с настоящими хулиганами — «атаманом» Квакиным, Фигурой и их компанией, совершающей ночные налёты на сады дачников…

В конце фильма Тимур идёт на нешуточной важности поступок. Чтобы дать по недоразумению опоздавшей на поезд Жене возможность хоть на несколько минут увидеть отца перед отъездом на фронт, он угоняет дядин мотоцикл и отвозит на нём Женю в Москву. Тимур отлично сознаёт все возможные, негативные для него, последствия этого шага. Ведь задержи их автоинспекция по дороге — для несовершеннолетнего и не имеющего прав Тимура дело бы не ограничилось замечанием или даже штрафом. Тут пахнет исключением из пионеров или даже из школы. И он отлично понимает это. Но человек в беде, и он «не мог иначе»!

В результате Ольга узнаёт, наконец, кто на самом деле Тимур, и всё объясняет его дяде, который готов уже отослать племянника к матери. Заканчивается фильм проводами Гараева-дяди в армию.

В ролях 
 Пётр Савин — инженер Георгий Гараев, воентехник 1-го ранга
 Ливий Щипачёв — его племянник Тимур Лев Потёмкин — местный житель, доктор Фёдор Григорьевич Колокольчиков Витя Селезнёв — его внук Витя Петя Гроховский — его внук Коля, тимуровец Борис Ясень — Мишка Квакин, «гроза местных садов и огородов»
 Коля Кутузов — Гейка, тимуровец
 Игорь Смирнов — Сима Симаков, тимуровец
 Николай Анненков — засл. арт. респ. — комполка полковник Александров
 Марина Ковалёва — его старшая дочь Ольга
 Катя Деревщикова — его младшая дочь Женя
 Елена Максимова — старуха-молочница (в титрах не указана)
 Елена Музиль — старуха, хозяйка пропавшей козы (в титрах не указана)
 Саша Пупко (в титрах не указан)

Съёмочная группа 
 Сценарий писателя-орденоносца Аркадия Гайдара
 Постановка режиссёра-орденоносца Александра Разумного
 Оператор — засл. деят. иск. орденоносец Пётр Ермолов
 Художник — Иван Степанов
 Композитор — орденоносец Лев Шварц
 Звукооператор — В. Дмитриев
 Ассистенты:
 режиссёра — Иван Лукинский
 по монтажу — Т. Мартынова
 оператора — Абдер Рахманович Мухтар
 звукооператора — Б. Пеккер
 Директор картины — С. Томский

Технические данные 

 Чёрно-белый, звуковой.
 Премьера: 31 декабря 1940 года.
 Фильм восстановлен в 1965 году на киностудии им. М. Горького. Некоторые сцены переозвучены (например, песня о «лётчиках-пилотах», которую поёт в саду Ольга). Новая версия фильма была сокращена на 1 минуту 50 секунд. В том числе была изъята сцена, которая была снята во время съёмок по настоянию начальства. В ней Тимур и Женя въезжают на мотоцикле в ночную Москву и, пропуская перед собой колонну красноармейцев-будённовцев на лошадях, останавливаются перед памятником Сталину. Гайдар потребовал эту сцену убрать, сказав: «Я не хочу выглядеть лизоблюдом». Он был единственным писателем своего времени, кто ни разу не упомянул в своих произведениях имени товарища Сталина. Кремлёвские верхи такой изъян «простили», сделали вид, что не заметили. Однако, когда пришло время получать государственные награды, Гайдар обнаружил, что удостоен лишь самого скромного из всех орденов СССР — ордена Знак Почёта. На DVD изданы оба варианта фильма.

Производство 
Сценарий фильма был написан Аркадием Гайдаром в конце 1939 — начале 1940 года, до создания одноимённой повести, главные герои — Тимур и Женя — названы в честь сына автора от первого брака и приёмной дочери от второго.

Первоначальное название фильма было «Дункан и его команда».

«Дункан» — фамилия героя, и только так его называют, а не по имени — Володя. <…> Дункан — имя многих шотландских королей, для русского культурного контекста в первую очередь — имя героя трагедии Шекспира «Макбет»; за ним — историческое лицо, король Дункан I, снискавший, по легенде, любовь подданных своей энергией и справедливостью. <…> Весной 1940 г., во время работы над фильмом по ещё не дописанной повести, именование «Дункан» было отвергнуто. В Комитете по кинематографии выразили недоумение, верно учуяв авторский порыв за пределы выгороженного советского пространства: «Хороший советский мальчик. Пионер. Придумал такую полезную игру и вдруг — „Дункан“. Мы посоветовались тут с товарищами — имя вам нужно поменять» (Б. С. Камов. «Обыкновенная биография: Аркадий Гайдар»). Автор тяжело переживал расставание с важным для него именованием и никак не мог придумать равноценную замену; вдруг его осенило — Тимур, имя сына…

Хотя В. А. Разумный (сын режиссёра фильма) считает, что «„Тимуром и его командой“ фильм стал лишь в результате грозного звонка из Комитета по делам кинематографии, предложившего, после заключения пакта Молотова — Риббентропа, убрать „Дункана“ из титров как намёк на нечто английское.

На роль Тимура пробовались Борис Рунге, Юрий Яковлев и даже сын Аркадия Гайдара — Тимур. В итоге взяли Ливия Щипачёва — сына известного поэта Степана Щипачёва.

Съёмки фильма проходили в районе Барбошиной поляны в Куйбышеве.
Участница съёмок Зоя Романюк вспоминает, как все было: «Шёл 1938 год. Нам было по 11-12 лет. Жили мы в детском доме № 1 на 2-й линии (так называлась наша улица) на Барбошиной поляне, на берегу Волги. Там располагались летние детсады, пионерские лагеря. Однажды нас собрали в игровой комнате-библиотеке и спросили: кто хочет сниматься в кино? Человек 8 подняли руки, я тоже. Фильм сняли не сразу: сюда киношники приезжали два лета подряд. Кроме самарских детдомовцев на съёмки возили испанских детей. Они тогда жили в доме отдыха „Коминтерн“. На съёмочную площадку нас возили на пароходе, потому она была за Волгой. Кое-что снимали здесь, в Студеном овраге. Мы, куйбышевские пионеры, снимались в массовках. Но с актёрами из Москвы познакомиться успели, и неплохо. И хотя они были из столицы, за яблоками в соседний санаторий Водопьянова с нами лазить не отказывались. В волейбол и футбол с нами лихо играли. Не зазнавались ни капли. Больше мне довелось общаться с Катей Деревщиковой (она играла главную роль Женьки). Однажды нам здорово влетело за эту дружбу. Во время перерыва на съёмках мы решили на спор переплыть Волгу. И её с собой потащили. В этом месте река была очень широкая, мы были привыкшие к таким заплывам, а Катя вряд ли. Неизвестно, чем бы это закончилось для неё, если бы на середине реки нас не подобрала моторка с режиссёром. В детдоме нас наказали за эту авантюру: кроме серьезного внушения, всех восьмерых „чемпионов Волги“ оставили вечером без пирога».

В 1942 году на экраны вышло снятое режиссёром Львом Кулешовым (по сценарию Аркадия Гайдара) продолжение фильма — «Клятва Тимура», с тем же актёрским составом (кроме Гейки, которого сыграл Саша Путко).

Видео 

На видеокассетах фильм выпущен дистрибьютором «Формат А».

17 мая 2007 года фильм выпущен дистрибьютором «Монополит» на DVD. Также выпущен на DVD компаниями «Магнат», «Восток В» и «Новый Диск».

См. также 
 Тимур и его команда (фильм, 1976)

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 

Фильмы СССР 1940 года
Фильмы студии «Союздетфильм»
Детские фильмы СССР
Молодёжные фильмы СССР
Приключенческие фильмы СССР
Фильмы на русском языке
Фильмы Александра Разумного
Экранизации произведений Аркадия Гайдара
Чёрно-белые фильмы СССР
Фильмы о пионерах